Als Duncan-Klasse werden mehrere Kriegsschiffklassen der britischen Royal Navy bezeichnet:

 eine Klasse von zwei Segellinienschiffen, siehe Duncan-Klasse (1859)
 eine Klasse von sechs Einheitslinienschiffen, siehe Duncan-Klasse (1901)